

Юзефовиці — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефовиці — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства